Эдуард Васильевич Фриш (,  — , ) — государственный деятель Российской империи, действительный тайный советник, председатель Государственного совета в 1906—1907 годах.

Биография 
Из дворянского рода Фришей. По окончании, с золотой медалью, Императорского училища правоведения в 1853 году проступил на государственную службу.

В 1853—1857 годах — на службе в Правительствующем Сенате. Затем был Астраханским губернским прокурором. В 1860 году был назначен обер-секретарём 2-го департамента Сената, в 1862 году — начальником 4-го департамента Сената. В 1866—1870 был товарищем обер-прокурора, а в 1870-72 обер-прокурором Уголовного кассационного департамента Сената; в это время он был членом комиссий: для составления проекта постановлений, определяющих взыскание за насильственное лишение жизни (1870—1871), об устройстве каторжных работ (с 1871), по составлению общего проекта по преобразованию тюремной части (с 1872), для пересмотра действующих узаконений о противозаконных сообществах (с 1872). В 1872 году назначен исполняющим должность обер-прокурора Общего собрания кассационных департаментов Сената. В 1873 году входил в состав комитета для окончательного обсуждения проекта о преобразовании тюремной части. 14 июля 1874 года назначен сенатором.

Товарищ министра юстиции — в 1876—1883 гг. С 1879 — член Совета по тюремным делам. В 1881 году возглавил редакционную комиссию комитета для выработки проекта нового Уголовного уложения, а в 1882 вошёл в состав комитета для составления проекта Гражданского уложения.

Член Государственного совета с 1883, возглавлял различные департаменты и рабочие группы этого ведомства. В 1883-93 главноуправляющий кодификационным отделом при Государственном Совете.

Статс-секретарь с 1887 года. С 1900 член постоянной палаты Международного третейского суда со стороны России. Участвовал в работе существовавших в 1905—1906 годах Особых совещаний по разработке узаконений о Государственной думе и Государственном совете. По поручению императора Николая II открывал заседание Первой Государственной думы. С 20 мая 1906 года — председатель Государственного Совета.

Награждён орденами Св. Владимира 3-й ст. (1868), Св. Станислава 1-й ст. (1870), Св. Анны 1-й ст. (1874), Св. Владимира 2-й ст. (1876), Белого Орла (1878), Св. Александра Невского (1880), Св. Владимира 1-й ст. (1896), Св. Андрея Первозванного (1903), Князя Даниила I 1-й ст. и др., знаком отличия беспорочной службы за 50 лет (1904).

Член-учредитель Юридического общества при Санкт-Петербургском университете (1887) и его почётный член (1902).

Похоронен на Волковском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге.

Семья 
Был женат (со 2 июня 1862) на Ольге Густавовне (Ольга Луиза), урождённой фон Гаугер (1840—1930). Дети:
 Владимир Эдуардович (1863—1931)
 Мария Эдуардовна (Мария София) (1865—1933), замужем за князем (с 1916) Владимиром Анзельмовичем Лыщинским (с 1915 — князь Лыщинский-Троекуров), гофмейстером (1907), статс-секретарем Государственного Совета (1907—17)
 Ольга Эдуардовна (Ольга Паулина) (1868 — не ранее 1907), замужем за Карлом Карловичем Миллером
 Елизавета Эдуардовна (Елизавета Доротея) (1870 — не ранее 1907)
 Евгения Эдуардовна (Евгения Доротея) (1873 — не ранее 1907)
 Екатерина Эдуардовна (1877—1887).

Примечания

Литература 
 Эдуард Васильевич Фриш // Россия. Государственный совет. / Сост.: А. Г., М. Л. Левенсон. — Санкт-Петербург: тип. «Россия», 1907.
 
 

Выпускники Императорского училища правоведения
Члены Государственного совета Российской империи
Кавалеры ордена Князя Даниила I 1-й степени